

Patronyme 
 Joe Slovo (1926-1995), homme politique sud-africain
 Gillian Slovo (1952- ), écrivaine sudafricaine

Autres 
 Nache Slovo (« Notre Parole »), quotidien internationaliste
 Slovo (album) (en russe : Слово), sixième album du groupe russe de folk metal Arkona
 Ⱄ (Слово en cyrillique ; capitale Ⱄ, minuscule ⱄ),  de l'alphabet glagolitique